Turandot se poate referi la:

 Personaj literar
 Turandot (prințesă), personajul principal feminin din opera omonimă de Giacomo Puccini, sau din piesa omonimă de Friedrich Schiller, sau din basmul cu același nume inclus în colecția lui Carlo Gozzi „1001 de zile”

 Literatură
 Turandot (Gozzi) – piesă de teatru de venețianul Carlo Gozzi

 Muzică
 1926 Turandot (Puccini) – operă a compozitorului italian Puccini, a cărui premieră mondială a avut loc (post-mortem) la Teatro alla Scala din Milano la 25 aprilie 1926, dirijată de Arturo Toscanini
 1917 Turandot (Busoni) – operă de  Ferruccio Busoni

 Pictură
 1912 Turandot (Jawlensky) – titlul a trei picturi expresioniste ale pictorului rus Alexej von Jawlensky

Nume proprii